Tussmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tussmann (um 1420–um 1489), Schweizer Bildhauer deutscher Abstammung
 Heinrich Tussmann (15. Jahrhundert), deutscher Baumeister

Siehe auch:
 Dussmann